Javier Pascual Llorente (Alfaro, 1971), ciclista espanyol
 Javier Pascual Rodríguez (Valverde de la Virgen, 1971), ciclista espanyol